Station Karangsari (Midden-Java)
Station Karangsari (West-Java)